Juan (de) Espinosa o Juan (de) Espinoza  puede referirse a:
 Juan de Espinosa (compositor) (S.XVI), compositor toledano del Renacimiento;
 Juan Bautista de Espinosa (1590-1641), pintor español;
 Juan de Espinosa (s. XVII), pintor español;
 Juan Espinosa de los Monteros (1655-1669), pintor peruano;
 Juan de Espinos(z)a Medrano El Lunarejo (1629-1688), clérigo y literato peruano;
 Juan José Espinosa Vargas (1956-), poeta español;
 Juan Espinosa (s. XIX), político nicaragüense;
 Juan Javier Espinosa (1815–1870), presidente constitucional del Ecuador (1868-1869);
 Juan José Espinosa San Martín (1918-1982), político español - ministro de Hacienda;
 Juan Pablo Espinosa (1980-), actor colombiano;
 Juan Espinosa Johnson "Jackie Johnson/Jackie Espinosa" (1965-), baloncestista hispano-estadounidense;
 Juan Espinoza Flores (1979-), futbolista español;

 Distrito de Juan Espinoza Medrano, distrito en el departamento de Apurímac, Perú.